Ariana (clube de futebol) é um clube de futebol do Afeganistão. Seu último registro na primeira divisão nacional foi em 1955.

Clubes de futebol do Afeganistão